Octavien est à la fois un prénom et un patronyme.

 Octavien ou Auguste, le premier empereur romain
 Octavien Danzel (1816 - 1872), peintre français
 Octavien de Saint-Gelais (1468-1502), homme d'église français
 Bernard Octavien, un peintre français du 
 François Octavien (?-1722), peintre français
 François Octavien (1695-1736), peintre français
 François Octavien (1682-1740), peintre français
  (née en 1984), un linebacker

Références

Source de la traduction